P90 steht für:
 HMAS Attack (P 90), Typschiff der Attack-Klasse der Royal Australian Navy
 FN P90, Schusswaffe
 Ruger P90, siehe Sturm, Ruger & Co.
 Jonckheere Jubilee P90, siehe Jonckheere (Unternehmen)
 Zertifizierung „Fachpersonal Verkehrssysteme“, siehe Personenzertifizierung

P-90 steht für:
 P-90, elektromagnetischer Tonabnehmer-Typ für E-Gitarren

 steht für:
 Papyrus 90